Grozer ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Grozer (* 1995), deutsche Volleyballspielerin

 Tim Grozer (* 1998), deutscher Volleyballspieler ungarischer Herkunft